Desa Lemahduhur kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Lemahduhur (administrativ by i Indonesien, lat -6,73, long 106,85), Jawa Barat, 
 Desa Lemahduhur (administrativ by i Indonesien, lat -6,21, long 107,41), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar